Le championnat de Tunisie de football espoirs regroupe les quatorze équipes de football espoirs des clubs de la Ligue I tunisienne.

Histoire 
Disputé pour la première fois lors de la saison 1962-1963, il est supprimé six ans après. Deux éditions ont ensuite lieu de 1974 à 1976, avant une interruption de dix ans. La reprise se fait en 1986-1987 pour sept saisons, avant une nouvelle interruption jusqu'en 2000, année de la reprise des compétitions de cette catégorie appelée « Élite » depuis 2014.

Déroulement de la compétition 
La compétition se déroule en deux phases : la première est disputée en deux poules et les trois premiers se qualifient au play-off joué en aller et retour pour désigner le champion. Les autres disputent la coupe de la Ligue.

Palmarès par équipe 

Espoirs